Gillet steht für:

 Gillet Herstal, einen belgischen Automobil- und Motorradhersteller
 Automobiles Gillet, einen belgischen Automobilhersteller
 Mount Gillet, Berg im ostantarktischen Königin-Maud-Land
 Gillet (Justian), Dorf in der Gemeinde Justian, Département Gers, Region Okzitanien

Gillet ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Gillet (* 1988), belgischer Leichtathlet
 Charles W. Gillet (1840–1908), US-amerikanischer Politiker
 Claude Casimir Gillet (1806–1896), französischer Botaniker und Mykologe
 Érnest Gillet (1856–1940), französischer Cellist und Komponist
 Georges Gillet (1854–1920), französischer Oboist, Musikpädagoge und Komponist
 Grete Gillet (1895–1970), deutsche Theologin

 Hélène Gillet (um 1604–nach 1625), französische Überlebende einer öffentlichen Hinrichtung
 Henri Gillet (* 1953), Mathematiker
 Ignace Gillet (1901–1997), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Trappist, Abt und Generalabt
 Jean-François Gillet (* 1979), belgischer Fußballspieler
 Joseph Eugene Gillet (1888–1958), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 Louis Gillet (1876–1943), französischer Kunst- und Literatur-Historiker
 Nicolas Gillet (* 1976), französischer Fußballspieler
 Nicolas-François Gillet (1709–1791), französischer Bildhauer
 Paolo Gillet (* 1928), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Albano
 Ransom H. Gillet (1800–1876), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 René Gillet (1877–??), französischer Motorradkonstrukteur
 Roger-Edgar Gillet (1924–2004), französischer Maler
 Stéphane Gillet (* 1977), luxemburgischer Fußballtorwart

Siehe auch:

 Gillett
 Gillette
 Gilette (Begriffsklärung)